Христо Николов Низамов () е български и американски журналист и общественик, деец на Македонската патриотична организация и пети редактор на печатния ѝ орган „Македонска трибуна“.

Биография 
Христо Низамов е роден през 1903 година в ресенското село Янковец, тогава в Османската империя, в търговското семейство на Никола и Мария Низамови. Братята му Борис и Кръстьо живеят в Янковец, а сестра му Василка е женена във Варна, България. Далечен роднина е на Симеон Радев. Първоначалното си образование получава в българско училище в Ресен, след което емигрира в България през 1918 година и учи във Втора софийска гимназия, а от 1921 година следва в Софийски университет. По това време е член на Македонски младежки културно-просветен съюз и участва в списването на списание „Родина“.

За кратко се прибира в Ресен, като в същата 1921 година емигрира в САЩ. През 1925 година се установява в Ню Йорк, където става секретар на МПО „Илинден“. През 1927 година заедно с Лабро Киселинчев създава информационно бюро на МПО в Ню Йорк, което по-късно се премества в Сейнт Луис и става официален говорител на МПО, а към тях се присъединява и Христо Анастасов. Междувременно пише дописки до „Ню Йорк Таймс“ и „Зора“. От 1930 година Христо Низамов работи в редакцията на „Македонска трибуна“ и до 1932 година е съюзен организатор, а след това е печатар в редакцията на „Македонска трибуна“. На 4 юни 1939 година се жени за Славка (Алис) Дуклева, по произход от Пътеле, от която има две деца – Николас и Вирджиния. До 1941 година участва като делегат в над 10 конгреса на МПО. След 1946 година за кратко работи в „Гласа на Америка“, между 1966 – 1971 година е редактор на „Македонска трибуна“ и успоредно участва в редакцията на списание „Балкания“ (1966 – 1973). За тези си дейности е награден с много журналистически награди. На 30 октомври 1969 година е поканен от президента на САЩ Ричард Никсън и вицепрезидента Спиро Агню в Белия дом заедно с представители на други влиятелни чуждоезични вестници в САЩ. 

Той е от групата в МПО, заедно с Христо Лагадинов, Тодор Чукалев, Петър Ацев, Христо Анастасов, Иван Лебамов и Георги Лебамов, която се противопоставя срещу авторитаризма на Иван Михайлов и постепенно е изтласкан от ръководните постове на организацията. През 1984 година получава специален плакет за благодарност от МПО. В края на XX век е избран за един от 12-те най-влиятелни жители на Индианаполис за века.

Умира в 1989 година. Погребан е в гробището Краун Хил.

Част от неговите архиви и спомени се пазят в Института по история на българската емиграция в Северна Америка „Илия Тодоров Гаджев“ в Гоце Делчев.

Библиография 
 Struggle for Freedom Reflections and Reminiscences, 1985
 "Struggle for Freedom" за свободно сваляне в pdf формат в Библиотека Струмски

Външни препратки 
 Macedonian Almanac Was the Brainchild of Peter G. Atzeff  – слово за Петър Ацев
 „Сръбски владика в една политическа конференция“, статия от Христо Низамов публикувана във в-к „Македония“, год. I, бр. 269, София, 3 септември 1927 година

Бележки 

Дейци на Македонската патриотична организация
Български общественици от Македония
Хора от община Ресен
Българи в САЩ
Дейци на СММО
Починали в Индианаполис
Възпитаници на Софийския университет